Campo Uno ist der Name folgender Orte:

 Campo Uno (Durango), Ortschaft im Departamento Santa Cruz, Provinz Cordillera, Bolivien
 Campo Uno (Pinondi), Ortschaft im Departamento Santa Cruz, Provinz Cordillera, Bolivien